Jaguar R4 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный командой Jaguar Racing и построенный для участия в чемпионате  года.

История 
На этой машине Марк Уэббер в сезоне 2003 года приносит лучшие результаты в квалификациях для своей команды. На Гран-при Бразилии того же года он попадает в жуткую аварию,и лишь удивительная прочность монокока уберегла австралийца от травм. Также Уэббер по всем статьям разгромил своего партнёра по команде Антонио Пиццонию по итогам 2003 года.
Конец сезона австралиец заканчивает с англичанином Джастином Уилсоном.

Результаты гонок

Примечания

Ссылки 

 Статистика модели на statsf1.com

Шасси Jaguar Формулы-1